Lukács László (1850–1932) Magyarország 19. miniszterelnöke
 Lukács László (1852–1922) néven szerepel a korabeli magyar forrásokban Vasile Lucaciu román görögkatolikus pap, országgyűlési képviselő 1907-1912 között
Lukács László (1906–1944) költő
Lukács László (1910–1998) jezsuita, rendtörténész 
Lukács László (1911–1993) romániai magyar jogász, nyelvész
Lukács László (1914–1991) sportújságíró
Lukács László (1923–1959) segédmunkás. Az 1956-os forradalom és szabadságharcban való részvétele miatt kivégezték.
Lukács László (1936–2023) piarista, tanár, gimnáziumi igazgató, a Vigilia szerkesztője
Lukács László (1950–) néprajzkutató (Székesfehérvár)
Lukács László (1955–1982) barlangkutató, hegymászó
Lukács László a Magyar Autonóm Tartományi Néptanács Végrehajtó Bizottságának elnöke (1960-ban)
Lukács László, az Universal gitárosa
Lukács László, a Progym Gyergyószentmiklós játékosa
Lukács László (Gödöllő–) operaénekes, bariton Magyar Állami Operaház, Prága, majd a Trieri Opera tagja
Lukács László (1963) fideszes politikus
Lukács László (1968) a Tankcsapda énekes-basszusgitárosa

Hasonló néven

 Lukács László György (1983) politikus